Dammfelde ist ein Ortsname:
 Dammfelde, bis 1938: Klein Dombrowken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka Mała (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dammfelde, Kreis Danzig, Westpreußen, seit 1945: Grobelno, Dorf in der Gmina Malbork, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Dammfelde, bis 1936: Dammratsch, Kreis Oppeln, Schlesien, seit 1945: Domaradz (Pokój), Dorf in der Woiwodschaft Oppeln
 Dammfelde, bis 1938: Nettschunen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Tuschino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland